Chris Lindberg, kanadski hokejist, * 16. april 1967, Fort Frances, Kanada.

Pregled kariere

|-
| Estevan Bruins
| SJHL
| 85/86
|
| 60
| 30
| 38
| 68
| 
| 110
|
| 15
| 5
| 14
| 19
|
| 6
|-
| U. of Minnesota-Duluth
| WCHA
| 87/88
|
| 35
| 12
| 10
| 22
| 
| 36
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| U. of Minnesota-Duluth
| WCHA
| 88/89
|
| 36
| 15
| 18
| 33
| 
| 51
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 89/90
|
| 32
| 4
| 4
| 8
| 
| 36
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Virginia Lancers
| ECHL
| 89/90
|
| 26
| 11
| 23
| 34
| 
| 27
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 90/91
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 92

|
| 8
| 1
| 4
| 5
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 91/92
|
| 17
| 2
| 5
| 7
| +3
| 17
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
|
| 62
| 9
| 12
| 21
| -3
| 18
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
|
| 37
| 6
| 8
| 14
| -1
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 93/94
|
| 23
| 14
| 13
| 27
| 
| 28
|
| 13
| 11
| 3
| 14
|
| 10
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 94/95
|
| 42
| 25
| 41
| 66
| 
| 103
|
| 15
| 4
| 10
| 14
| 
| 20
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 95/96
|
| 49
| 21
| 35
| 56
| 
| 96
|
| 6
| 4
| 7
| 11
| 
| 8
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 96/97
|
| 47
| 37
| 35
| 72
| 
| 129
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Grasshopper Club Zürich
| Švicarska liga 2
| 96/97
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 97/98
|
| 18
| 8
| 14
| 22
| +7
| 25
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Krefeld Penguine
| Finska liga
| 97/98
|
| 15
| 2
| 7
| 9
| 
| 33
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 17
| 6
| 15
| 21
|
| 22
|-
| Rapperswil-Jona
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 43
| 22
| 28
| 50
|
| 114
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 22
| 5
| 8
| 13
|
| 62
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HK Lugano
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 19
| 9
| 8
| 17
|
| 22
|
| 13
| 3
| 5
| 8
|
| 42
|-
| Geneve-Servette
| Švicarska liga 2
| 01/02
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Ajoie
| Švicarska liga 2
| 02/03
|
| 37
| 21
| 35
| 56
|
| 152
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 14
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 23
| 7
| 21
| 28
| +134
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 700
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | 380
| bgcolor="#7FFF00" | 672
| bgcolor="#7FFF00" | +127
| bgcolor="#7FFF00" | 1112
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 132
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Binghamton Whalers
Hokejisti Virginia Lancers
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti GCK Lions
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti EV Zug
Hokejisti SC Rapperswil-Jona
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti HC Genève-Servette
Hokejisti Vispa
Hokejisti HC Ajoie
Hokejisti VSV EC